Cauda - extensão posterior da coluna vertebral de animais
 Nádegas - porção musculosa da parte traseira do corpo

Pessoas
Álvarez Rabo

Localidades

Rabós

Outros
Rabo I - um filme pornográfico
 Rabos, nome comum de Chondrilla juncea

Desambiguação